Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 9501–10000.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 009501

ast:Llista d'asteroides/9001–9100
en:List of minor planets/9001–9100
ru:Список астероидов (9001—9100)
tl:Talaan ng mga planetang hindi pangunahin/9001–9100
vi:Danh sách các tiểu hành tinh/9001–9100
zh:小行星列表/9001-9100